Dit is een lijst van planetoïden 19701-19800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (19701) Aomori || 1999 SH19|| 29 september 1999 || LONEOS
|-
| (19702) - || 1999 SK23|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (19703) - || 1999 TJ4|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (19704) Medlock || 1999 TU8|| 7 oktober 1999 || S. Brady
|-
| (19705) - || 1999 TR10|| 7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (19706) - || 1999 TU11|| 10 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (19707) Tokunai || 1999 TZ12|| 8 oktober 1999 || T. Okuni
|-
| (19708) - || 1999 TM32|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (19709) - || 1999 TT105|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (19710) - || 1999 TC185|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (19711) Johnaligawesa || 1999 TG219|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (19712) - || 1999 TL220|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (19713) Ibaraki || 1999 TV228|| 3 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (19714) - || 1999 UD || 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (19715) Basodino || 1999 UA4|| 27 oktober 1999 || S. Sposetti
|-
| (19716) - || 1999 UH23|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (19717) - || 1999 UZ40|| 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory
|-
| (19718) Albertjarvis || 1999 VF2|| 5 november 1999 || D. S. Dixon
|-
| (19719) Glasser || 1999 VB9|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (19720) - || 1999 VP10|| 9 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (19721) Wray || 1999 VW11|| 10 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (19722) - || 1999 VU47|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (19723) - || 1999 VG87|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (19724) - || 1999 VR114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (19725) - || 1999 WT4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (19726) - || 1999 XL || 1 december 1999 || LINEAR
|-
| (19727) Allen || 1999 XS2|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (19728) - || 1999 XQ14|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (19729) - || 1999 XZ15|| 6 december 1999 || K. Korlević
|-
| (19730) Machiavelli || 1999 XO36|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (19731) Tochigi || 1999 XA151|| 9 december 1999 || LONEOS
|-
| (19732) - || 1999 XF165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (19733) - || 1999 XA166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (19734) - || 1999 XE175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (19735) - || 1999 XN212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (19736) - || 2000 AM51 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19737) - || 2000 AQ51 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19738) Calinger || 2000 AS7|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19739) - || 2000 AL104|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19740) - || 2000 AG138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19741) Callahan || 2000 AN1|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19742) - || 2000 AS162|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19743) - || 2000 AF164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19744) - || 2000 AC176|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19745) - || 2000 AP199|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19746) - || 2000 AE200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19747) - || 2000 AK245|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19748) - || 2000 BD5 || 27 januari 2000 || LINEAR
|-
| (19749) - || 2000 CG19 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (19750) - || 2000 CM62 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (19751) - || 2000 CG63 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (19752) - || 2000 CH67 || 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (19753) - || 2000 CL94 || 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (19754) Paclements || 2000 CG5|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (19755) - || 2000 EH34 || 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (19756) - || 2000 EW50 || 9 maart 2000 || A. López, R. Pacheco
|-
| (19757) - || 2000 GK1 || 2 april 2000 || LINEAR
|-
| (19758) Janelcoulson || 2000 GH0|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (19759) - || 2000 GU146|| 12 april 2000 || NEAT
|-
| (19760) - || 2000 GK160|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (19761) - || 2000 JP10 || 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (19762) Lacrowder || 2000 JQ7|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (19763) Klimesh || 2000 MC || 18 juni 2000 || NEAT
|-
| (19764) - || 2000 NF5 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19765) - || 2000 NM11 || 10 juli 2000 || Valinhos
|-
| (19766) Katiedavis || 2000 OH4|| 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19767) - || 2000 ON5 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19768) Ellendoane || 2000 OX4|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19769) Dolyniuk || 2000 OP8|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19770) - || 2000 OP22 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19771) - || 2000 OF44 || 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19772) - || 2000 OU46 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19773) - || 2000 OJ50 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19774) - || 2000 OS51 || 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (19775) Medmondson || 2000 PY || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19776) Balears || 2000 PA5|| 4 augustus 2000 || J. Nomen
|-
| (19777) - || 2000 PU7 || 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19778) Louisgarcia || 2000 QE9|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19779) - || 2000 QU53 || 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19780) - || 2000 QE65 || 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19781) - || 2000 QK68 || 26 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (19782) - || 2000 QT68 || 30 augustus 2000 || K. Korlević
|-
| (19783) Antoniromanya || 2000 QF1|| 27 augustus 2000 || J. Nomen
|-
| (19784) - || 2000 QJ81 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19785) - || 2000 QU103|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19786) - || 2000 QR104|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19787) Betsyglass || 2000 QV4|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19788) Hunker || 2000 QV6|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19789) Susanjohnson || 2000 QP9|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (19790) - || 2000 RU10 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (19791) - || 2000 RV15 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (19792) - || 2000 RO33 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (19793) - || 2000 RX42 || 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (19794) - || 2000 RV49 || 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (19795) - || 2000 RJ50 || 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (19796) - || 2000 RX50 || 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (19797) - || 2000 RO51 || 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (19798) - || 2000 RP51 || 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (19799) - || 2000 RT51 || 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (19800) - || 2000 RX51 || 5 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten